German Open 2018 steht für folgende Wettbewerbe:

 German Open 2018 (Badminton)
 German Open 2018 (Tischtennis)
 German Darts Open 2018